Băcia steht für:

 Băcia, Gemeinde im Kreis Hunedoara, Region Siebenbürgen, Rumänien 

Bacia ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Bacia (* 1950), deutscher Politologe und Archivar
 Rivka Bacia (1922–??), polnische jüdische Musikerin und Holocaustüberlebende, siehe Regina Kuperberg